Dragoman ist:

 ein sprachenkundiger Reiseführer im Nahen Osten, siehe Dragoman
 eine Stadt in Bulgarien, siehe Dragoman (Bulgarien)
 eine Gemeinde in Bulgarien, siehe Gemeinde Dragoman

Dragoman oder Dragomán ist der Familienname folgender Personen:
 György Dragomán (* 1973), ungarischer Schriftsteller und Übersetzer

Siehe auch:
 Dragomanmarsch, das größte Feuchtgebiet in Bulgarien